Ackmenischken ist der Name folgender Orte:

in Russland:
 Ackmenischken, Kreis Heydekrug, deutscher Name von Djunnoje, Siedlung im Rajon Slawsk
 Ackmenischken (Juckstein), untergegangener Ort im Rajon Neman
 Ackmenischken, Kirchspiel Aulowönen, früherer deutscher Name von Udarnoje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Tschernjachowsk
 Ackmenischken (Sittenfelde), untergegangener Ort im Rajon Tschernjachowsk

in Litauen:
 Ackmenischken (auch Ackmonischken), deutscher Name von Akmeniškiai, Dorf in der Rajongemeinde Šilutė